Kabinett Kraft bezeichnet verschiedene Regierungen Nordrhein-Westfalens unter Hannelore Kraft:
Kabinett Kraft I, 2010–2012
Kabinett Kraft II, 2012–2017